Ingebjørg Saglien Bråten – saltatrice con gli sci norvegese
 Øystein Bråten – sciatore freestyle norvegese
 Siv Bråten – ex biatleta norvegese
 Steinar Bråten – ex saltatore con gli sci norvegese